Dole est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Dole, famille américaine influente, à laquelle appartenait Ebenezer Dole (1776-1847), militant anti-esclavagiste, et son frère Wigglesworth Dole (1779-1845), à l'origine de notables descendants parmi lesquels :
 Daniel Dole (1808-1878), fils du précédent, missionnaire protestant, fondateur de l'école Punahou d'Hawaï (1841);
 Standford Dole Balard (1844-1926), fils du précédent, avocat, premier gouverneur d'Hawaï;
 Charles Fletcher Dole (1845–1927), cousin du précédent, pasteur unitarien, et Nathan Haskell Dole (1852-1935), son frère, journaliste, écrivain, traducteur et éditeur;
 Edmund Pearson Dole (1850-1928), cousin des trois précédents, avocat et procureur général d'Hawaï;
 James Drummond Dole (1877-1958), fils de Charles Fletcher Dole (1845-1927) et fondateur de la Hawaiian Pineapple Company;
 Lester Dole (1855-1918), joueur de baseball américain;
 Mary Phylinda Dole (1862-1947), médecin américain;
 Vincent Dole (1913-2006), médecin américain;
 Bob Dole (1923-2021), homme politique américain;
 Elizabeth Dole (1936-), épouse du précédent et femme politique;
 Marcel Dole ou Marcel Dolé, photographe de plateau et opérateur cinématographique français.

Toponyme

Small Dole, hameau du village d'Upper Beeding, dans le district d'Horsham ;

Dole, village de la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla ;
 Dole, village de la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest ;
 Dole, village de la municipalité de Šekovići, dans la République de Serbie ;

Dole, village de la commune de Ngaoui, dans la région de l'Adamaoua et le département du Mbéré.

Dole, ville.

Dole, commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Lavans-lès-Dole, commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Nevy-lès-Dole, commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Villette-lès-Dole, commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté.

Dole, village du district de Solukhumbu, dans la zone de Sagarmatha ;

Dole, village de la municipalité d'Idrija, dans la région Primorska ;

Raison sociale 
 Dole Food Company, nom de la société fruitière américaine Hawaiian Pineapple Company (1851), depuis 1991;

Culture 
 Dole, nom d'un groupe rock belge, de style pop/new wave.

Homonymie de localités